Linoleum, slijtvaste vloerbedekking van enkele millimeters dik
Linosnede (ook linoleumsnede), een hoogdruktechniek, waarbij de plaat bestaat uit een stuk linoleum
Linoleum (film uit 2008), Nederlandse dramafilm uit 2008, geregisseerd door Marcel Visbeen
Linoleum (film uit 2022), een Amerikaanse film uit 2022